Frizzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Battista Frizzoni (1727–1800), Schweizer reformierter Pfarrer
 Gustavo Frizzoni (1840–1919), italienischer Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Kaspar Frizzoni (* um 1640; † 1707), Schweizer reformierter Pfarrer